Выборы депутатов Калининградской областной думы седьмого созыва прошли в Калининградской области 17—19 сентября одновременно с выборами в Государственную думу РФ, завершившись в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Выборы проходили согласно смешанной избирательной системе: избиралось 20 депутатов по партийным спискам с установленным для них 5-процентным барьером и 20 депутатов по одномандатным округам (где побеждает кандидат, набравший большинство голосов). Срок полномочий депутатов — 5 лет.

Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания голосования — 832 829. Явка составила 43,63 %.

Ключевые даты 

 17 июня Калининградская областная дума назначила выборы на 19 сентября 2021 года (единый день голосования).
 18 июня Избирательная комиссия Калининградской области утвердила план мероприятий по подготовке и проведению выборов.
 С 18 июня по 4 августа — период выдвижения общеобластного списка кандидатов политической партией (ее региональным отделением), выдвижение кандидатов по одномандатному избирательному округу политической партией (ее региональным отделением), выдвижение путем самовыдвижения.
 С 5 июля по 4 августа — период передачи в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов и общеобластных списков.
 До 17 сентября — агитационный период для политической партии (ее регионального отделения) и кандидатов.
 С 21 августа до 17 сентября — период предвыборной агитации в СМИ.
 С 14 по 19 сентября — период запрета на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в СМИ.
 С 17 по 19 сентября — дни голосования.

Избирательные округа

Участники

Выборы по партийным спискам

Выборы по одномандатным округам

Результаты 

В 20 из 20 округов «Единая Россия» и КПРФ заняли первое и второе места соответственно. В 10 из 20 округов «Справедливая Россия» заняла третье место, в остальных — уступила ЛДПР по голосам за партийные списки.

Распределение мандатов по пропорциональной системе проводилось методом Империали с той поправкой, что перед началом вычисления квот каждой партии, прошедшей 5-процентный барьер, выдавалось по одному месту.

Из 20 округов Умное Голосование поддержало кандидатов: в 1 — занявших первое место, в 9 — второе место, в 7 — третье, в 3 — четвертое.

Примечания 

Выборы 2021 года
Выборы в Калининградской области
2021 год в Калининградской области